Stähelin oder Staehelin ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Staehelin (1931–2016), Schweizer Jurist
 Andreas Staehelin (1926–2002), Schweizer Historiker 
 August Stähelin (1812–1886), Schweizer Politiker
 Balthasar Staehelin (1923–2005), Schweizer Psychiater
 Daniel Staehelin (* 1960) Schweizer Rechtswissenschaftler
 David Stähelin (1673–1750), Schweizer Bürgermeister

 Eveline Stähelin (* 1959), Schweizer Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Felix Staehelin (1873–1952), Schweizer Althistoriker
 Fritz Stähelin-Bachmann (1902–1983), Schweizer Genealoge

 Hannes B. Staehelin (* 1937), Schweizer Geriater
 Hartmann Stähelin (1925–2011), Schweizer Pharmakologe
 Helene Stähelin (1891–1970), Schweizer Mathematikerin, Lehrerin und Friedensaktivistin
 Jenö Staehelin, Schweizer Diplomat
 Johann Andreas Stähelin (1794–1864), Schweizer Politiker
 Johann Ernst Staehelin, auch Ernst Staehelin-Merian, (1861–1949), Schweizer reformierter Pfarrer  
 Johann Jakob Stähelin (1797–1875), Schweizer Theologe
 Johann Ulrich Stähelin (1802–nach 1874), Schweizer Maler, in Deutschland tätig
 John E. Staehelin (1891–1969), Schweizer Psychiater
 Maria Margaretha Stähelin (1870–1959), Schweizer Übersetzerin, Schriftstellerin und Mundartdichterin
 Markus Staehelin (1893–1986), Schweizer Botaniker
 Martin Staehelin (* 1937), Schweizer Musikwissenschaftler
 Max Stähelin-Maeglin (1880–1968), Schweizer Wirtschaftsjurist und Überlebender des Untergangs der Titanic
 Ole-Falk Ebbell-Staehelin (1879–1969), norwegisch-schweizerischer Bauingenieur
 Paul Benedikt Jucker-Staehelin (1907–1992), Schweizer Arzt
 Peter Staehelin (1745–1815), Schweizer Theologe und Antistes des Kantons St. Gallen
 Peter Stähelin (1924–2014), deutscher Experimentalphysiker
 Philipp Stähelin (* 1944), Schweizer Politiker (CVP)

 Theodor Stähelin (1874–1953) Schweizer Jurist, Direktor der Hypothekarbank

sowie der Basler Patrizierfamilie Staehelin (Basler Familie)   

Siehe auch:
 Stählin
 Stäheli